Захарково — топоним в России:

 Захарково — село, Конышёвский район Курской области;
 Захарково — урочище в Южном Тушине, Москва;
 Захарково — деревня в городском округе Красногорск Московской области;
 Захарково — деревня, Чеховский район Московской области;
 Захарково — урочище, Первомайский район Томской области.